Лашманское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Касимовском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Лашма.

История 
В 2004 году администрация пгт Лашма была реорганизована в Лашманское городское поселение. Законом Рязанской области от 12 мая 2014 года № 25-ОЗ «Об изменении статуса муниципального образования — Лашманское городское поселение Касимовского муниципального района и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области»  Лашманское городское поселение было преобразовано в Лашманское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Касимовского района
Сельские поселения Рязанской области